Noname má více významů:

 anglický výraz, obvykle označující poněkud hanlivě neznačkový výrobek („no name“ - „beze jména“, případně „bezejmenný“)
 No Name – slovenská hudební skupina
 Noname (rapperka) – americká rapperka